Смогири́ — деревня в Смоленской области России, в Кардымовском районе. Население — 25 жителей (2007 год). Расположена в центральной части области в 15 км к северу от Кардымова, у автодороги , в 15 км к западу от Ярцева. Входит в состав Каменского сельского поселения.

История 
В 1859 году во владельческой деревне при реке Смогорянка 3 двора и 28 жителей. В 1904 году деревня Присельской волости Духовщинского уезда — 1 двор. 11 жителей, мельница, мелочная лавка.

Экономика 
 Магазины
 Радиотелепередающая станция на базе мачты высотой 350 м (самое высокое сооружение в области)

Достопримечательности 
 
 Памятник архитектуры: Никольская церковь, XIX век. Бесстолпная одноглавая церковь в русском стиле построена на деньги генерал-майора  Ф.С. Ракеева в 1894 г.
 Памятник казакам, сражавшимся на Смоленщине в 1812 и в 1941—1943 годах.

Примечания

Ссылки 
 Смогири/Энциклопедия Смоленской области

Населённые пункты Кардымовского района